Ла-Пеллерин () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Мен і Луара
 Ла-Пеллерин () - муніципалітет у Франції, у регіоні Пеі-де-ла-Луар, департамент Маєнн